Ђанина Фачо () је костариканска глумица, рођена 10. септембра 1955. године у Сан Хосеу (Костарика).

Филмографија 

|-
| 2006. || || -{A Good Year}- || -{Maitre D'}-
|-
| 2005. || Небеско краљевство || -{Kingdom of Heaven}- || Саладинова сестра
|-
| 2003. || || -{Matchstick Men}- || -{Bank Teller}-
|-
| 2001. || Пад црног јастреба || -{Black Hawk Down}- || -{Stephanie Shughart}-
|-
| 2001. || || -{Hannibal}- || -{Verger's Fingerprint Technician}-
|-
| 2000. || Гладијатор || -{Gladiator}- || Максимусова жена
|-
| 1999. || || -{The Hunger}- || Вивика
|-
| 1998. || || -{Spanish Fly}- || -{Antonio's Date #2}-
|-
| 1997. || || -{No se puede tener todo}- || -{Marga}-
|-
| 1995. || || -{Cielo è sempre più blu, Il}- ||
|-
| 1992. || || -{Nessuno mi crede}- ||
|-
| 1991. || || -{Extralarge: Cannonball}- || секретарица
|-
| 1990. || || -{Delta Force Commando II: Priority Red One}- ||
|-
| 1990. || || -{Vacanze di Natale '90}- ||
|-
| 1985. || Пороци Мајамија || -{Miami Vice}- ||
|-
| 1984. || || -{Poppers}- ||
|}

Спољашње везе 

 

Рођени 1955.
Костарикански глумци